De Wilde Veenen, een polder
Gemaal De Wilde Veenen, gemaal van de gelijknamige polder